Сновидов () — село,
Сновидовский сельский совет,
Бучачский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6121286201. Население по переписи 2001 года составляло 1897 человек.

Является административным центром Сновидовского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Сновидов находится на левом берегу реки Днестр в месте впадения в неё реки Барыш,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Космирин,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Возилов.

История 
 1457 год — первое упоминание о селе.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания